Винта́ж ():
 Винтаж — вина или урожай определённого года.
 Винтаж — одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В широком смысле — любые предметы обихода прошлого в современном толковании.
 Винтаж — фотоотпечаток, который был сделан в то же время, что и негатив, или вскоре после этого.
 Винтаж — какие-либо старинные вещи, хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире.
 «Винтаж» — российская музыкальная группа.

См. также 
 Антиквариат